Nagrada za najboljši literarni prvenec je slovenska nagrada za književnost, ki jo na Slovenskem knjižnem sejmu dobi najboljše prvo izdano leposlovno delo posameznega avtorja, ki je izšlo med dvema knjižnima sejmoma. Podeljuje jo Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije pri GZS. Prvič je bila podeljena na šestem Slovenskem knjižnem sejmu leta 1983.

Žirija 
Tričlansko žirijo na predlog strokovnega združenja imenuje Društvo slovenskih pisateljev.

Nagrada 
Nagrajeno delo se na sejmu razstavi na videm mestu. V preteklosti so bili zmagovalci deležni tudi denarne nagrade, vendar se ta danes več ne podeli.

Nagrajenci

Sklici

Viri 

 Seznam nagrajencev do leta 2017 na modrijan.si (arhivirano)
 Pravilnik za podelitev nagrade Najboljši literarni prvenec na gzs.si

Slovenske nagrade za književnost
Nagrade, ustanovljene leta 1983